Дворе́ц спо́рта () — бывшее комплексное здание в Риге для проведения спортивных состязаний и зрелищных мероприятий. Использовался главным образом как арена с искусственным льдом, на которой, в частности, тренировалась и выступала известная хоккейная команда «Динамо» (Рига), а с 1992 года — и сборная Латвии.

История 
Дворец спорта был сооружён на месте старинных военных конюшен, где ранее планировалось возвести кинотеатр. Постройка здания была приурочена к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Открытие состоялось 15 апреля 1970 года, однако спешка при строительстве привела к технологическим нарушениям, на преодоление которых ушло около года.

Во Дворце спорта проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, дзюдо, тяжёлой атлетике и другим видам спорта, а также различные культурные мероприятия — например, заключительные концерты конкурса песни «Микрофон». На арене Дворца выступали Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев и другие звёзды советской и зарубежной эстрады.

В 1992 году рижский Дворец спорта получил статус национальной спортивной базы. Для управления этим объектом было создано акционерное общество, которое в течение многих лет возглавлял Хелмут Балдерис. Вплоть до 2006 года Дворец спорта оставался важнейшим центром латвийского хоккея: здесь проходили и международные встречи, и большая часть матчей национального чемпионата.

К чемпионату мира по хоккею 2006 года в Риге был построен новый комплекс «Арена Рига», в который были перенесены основные спортивные и зрелищные мероприятия. В 2007 году собственники старого Дворца спорта объявили, что здание будет снесено, а на его месте появится современный жилой и коммерческий комплекс (объём предполагаемых инвестиций должен был составить около 100 миллионов евро). Здание Дворца спорта было закрыто 16 мая 2007 года и снесено в конце 2008 года.

Однако начавшийся экономический кризис не дал осуществиться планам по реконструкции квартала. По состоянию на декабрь 2020 года, строительные работы на месте бывшего Дворца спорта не ведутся.

Технические данные 
Ледовая арена имела 4500 зрительских мест, однако в исключительных случаях, с учётом приставных и «стоячих» мест, могла вместить до 5500 зрителей, как это было, например, на встрече хоккейных сборных Белоруссии и Латвии в отборочном турнире к Олимпийским играм в Турине.

Кроме того, в составе комплекса были спортивный и тренажёрный залы (36×18 и 18×12 м), 2 сауны, медицинские и массажные кабинеты и др. Ледовая арена была оснащена передвижным полом, специальной акустической системой, электронным табло. В фойе 2-го этажа работал ресторан и буфеты. Во время международных соревнований оборудовался пункт международной телефонной связи.

Снаружи здание Дворца спорта было облицовано алюминиевыми плитами, интерьер отделан светлой керамикой и акмиграном. Архитекторы — Ольгертс Крауклис, Бирута Бурчика, Ария Ишханова, Лилиана Краукле и Майя Скалберга.

Примечания 

Спортивные сооружения Риги
Снесённые здания и сооружения Риги
Улица Кришьяня Барона
Рига